Ноам (от ) — имя, фамилия и партия в Израиле.

Персоналии

Фамилии 
 Ноам, Эли — профессор финансов и экономики в Колумбийской школе бизнеса.
  — профессор талмуда.

Имена 
 Дженкинс, Ноам —  канадский актёр, известный своей повторяющейся ролью детектива Джерри Барбера в канадском сериале «Копы-новобранцы»
 Окун, Ноам     —  израильский теннисист
 Сольберг, Ноам —  израильский юрист, судья Верховного суда Израиля
 Тибон, Ноам — генерал-майор запаса Армии обороны Израиля; в последней должности: командир Северного корпуса армии
 Хомский, Ноам —  американский лингвист, политический публицист, философ и теоретик
 Элкис, Ноам — американский математик, профессор математики Гарвардского университета

Другое 
 Ноам — национальная ортодоксальная еврейская политическая партия в Израиле.
  — религиозный мошав в Израиле.

См. также 
 Ноама